Patani peut faire référence à un lieu, à des personnes ou à d'autres choses :

Toponymes 
 la région historique de Patani en Thaïlande et en Malaisie (à ne pas confondre avec Pattani) ;
 le royaume de Patani ;
 le Patani dans l'État du Delta au Nigeria ;
 Patani, un village côtier de Malaisie.

Personnes 

 Disha Patani, une actrice et mannequin indienne, née en 1992.
 Les Patani furent une famille noble de Venise jusqu'à leur extinction en 1366.

Sport 
 Patani FC, un ancien club de football.

Langues 
 le patani, une langue d'Indonésie.

Article connexe 
 

Homonymie de toponyme